Тетару () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Тетару () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тетару.
 Тетару () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Пояна-Стампей.
 Тетару () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Дудешть.
 Тетару () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Комана.
 Тетару () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мейкенешть.